Fiq steht für:
 Fiq, eine Stadt in der Somali-Region Äthiopiens

FIQ ist die Abkürzung für:
 Fédération Internationale des Quilleurs, Weltverband des Kegel- und Bowlingsports

Siehe auch:
 Fiqh
 FIK
 Fick

Abkürzung